Малина () је острво САД које припада савезној држави Аљасци. Површина острва износи 200 km². Према попису из 2000. на острву су живела 2 становника.

Острва у Сједињеним Америчким Државама
Географија Аљаске

en:Raspberry Island